witamina B3
 B3 – brytyjski okręt podwodny z okresu I wojny światowej
 B-3 – norweski okręt podwodny z okresu II wojny światowej
 ZiS B-3 – radziecki prototypowy transporter opancerzony
 B3 – format arkusza według ISO 216 o wymiarach 353×500 mm
 B3 – droga krajowa w Niemczech
 B3 – minialbum grupy Placebo
 B3 – album Beaty Kozidrak